Huang Yu-Hsin puede referirse a las siguientes personas:

 Huang Yu-Hsin (luchadora), luchadora taiwanesa;
 Huang Yu-Hsin (taekwondo), practicante de taekwondo taiwanesa.